Ich und Du steht für:

 Ich und Du (Buber), philosophische Schrift von Martin Buber (1923)
 Ich und Du (1953), deutscher Film von Alfred Weidenmann (1953)
 Ich und Du (2012), italienischer Film von Bernardo Bertolucci (2012)

Siehe auch:
 Hum Tum – Ich & du, verrückt vor Liebe, indischer Film von Kunal Kohli (2004)
 Du und ich